Luigi Poli – calciatore italiano
Luigi Poli – generale e politico italiano